Bedřich Smetana
 Smetana (làctic), producte làctic típic de les cuines de l'Europa central i oriental.